Heterotis kan syfta på:

 Heterotis (djur) – ett släkte av fiskar
 Heterotis (växter) – ett släkte av växter